Central Park
Central Park (Austrália)
Central Park (Canoas)
Central Park (Washington)
Ou ainda:
Central Park West

Veja também
Central Parque

Desambiguação